ESF kan syfta på:

 ESF – ett organ inom Europeiska unionen, se Europeiska socialfonden
 ESF – en årligen återkommande konferens i Europa, se European Social Forum
 ESF – en intresseorganisation för europeisk forskning, se European Science Foundation